UNWRA kan syfta på

The United Nations Works and Refugee Agency

Se även
 UNRWA